Азеев — фамилия; имеет женскую форму Азеева.
 Азеев, Виктор Аркадьевич (род. 1955) — советский российский режиссёр, художник-мультипликатор и телеведущий.
 Азеев, Евстафий Степанович (1851—1918) — российский композитор, хормейстер, автор и аранжировщик церковных песнопений. См. также 
 Азеево